Lienardia är ett släkte av snäckor. Lienardia ingår i familjen Turridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Lienardia